Iuri Vasilevici Șatunov (în ; n. 6 septembrie 1973, Kumertau, Bașchiria, URSS – d. 23 iunie 2022, Domodedovo, Moscova, Rusia) a fost un cântăreț rus, solist al formației Laskovîi mai (1986—1991).

Discografie

Albume:
 1987 — «Первый альбом» (Pervîi albom / Primul album)
 1988 — «Ласковый май» (Laskovîi mai / Gingașul mai)
 1994 — «Ты помнишь...» (Tî pomniș... / Îți amintești...)
 2001 — «Вспомни май» (Vspomni mai / Amintește-ți de acel mai)
 2002 — «Седая ночь» (Sedaia noci / Noapte căruntă)
 2002 — «Падают листья» (Padaiut listia / Cad frunzele)
 2004 — «Если хочешь... Не бойся» (Esli hoceși... Ne boisea / Dacă vrei... Nu-ți fie frică)
 2006 — «Запиши мой голос» (Zapiși moi golos Înregistrează-mi vocea)
 2012 — «Я верю...» (Ia veriu... / Eu cred...)

Nelansate:
 1992 — «Знаешь» (Znaeși / Știi)
 2000 — «Дневник» (Dnevnik / Jurnalul)

Compilații și remixuri:
 1995 — «Белые розы» (Belîe rozî / Trandafiri albi; relansat în 1996 și 2000)
 1995 — «Розовый вечер» (Rozovîi vecer / Seară roz; relansat în 1996 și 2000)
 1996 — «Искусственное дыхание — 10 хитов в ремиксах» (Iskustvennoe dîhanie — 10 hitov v remiksah /  Respirație artificală — 10 hit-uri remixate)
 2002 — «Золотой альбом» (Zolotoi albom / Albumul de aur)
 2003 — «Белые розы 2003» (Belîe rozî 2003 / Trandafiri albi 2003)
 2003 — «Розовый вечер вновь» (Rozovîi vecer snova / Din nou o seară roz)
 2010 — «Ласковый май — оригинальные записи 1988—1989 гг.» (Laskovîi mai — orighinalnîe zapisi 1988—1989 gg. / Gingașul mai — înregistrări originale din anii 1988—1989)

Videoclipuri 

 1988 — «Тающий снег»
 1989 — «Белые розы»
 1989 — «Розовый вечер»
 1989 — «Лето»
 1990 — «Ты просто был»
 1991 — «Закрой за мною дверь»
 1991 — «Все напрасно»
 1994 — «Звездная ночь»
 1994 — «И упав на колени»
 2001 — «Забудь»
 2002 — «Детство»
 2002 — «Седая ночь»

 2002 — «Забудь» (remix 2002)
 2003 — «Падают листья»
 2004 — «Не бойся»
 2006 — «Запиши мой голос на кассету»
 2008 — «Майский вечер»
 2011 — «От белых роз»
 2012 — «А лето цвета…»
 2013 — «Тет-а-тет»
 2014 — «Я верю»
 2014 — «Грезы»
 2014 — «Поезда»
 2015 — «Одноклассники»

Șlagăre 

 «Белые розы»
 «Розовый вечер»
 «Тающий снег»
 «Седая ночь»
 «Лето»
 «Взрослые»

 «Ты просто был»
 «Звездная ночь»
 «И упав на колени»
 «Детство»
 «Мама»
 «Забудь»

 «Запиши мой голос на кассету»
 «После выпускного»
 «Майский вечер»
 «От белых роз»
 «А лето цвета…»
 «Тет-а-тет»

Filmografie

Note

Legături externe
 Site oficial
 
 
 

Nașteri în 1973
Nașteri pe 6 septembrie
Decese în 2022
Decese pe 23 iunie
Cântăreți ruși